Фотергилл, Джесси (Jessie Fothergill; 1851—1891) — английская писательница.
 Фотергилл, Джон (1712—1780) — британский медик, в честь которого назван кустарник фотергилла (Fothergilla).

Примечания